Ранчо Сото има више значења:

 Ранчо Сото (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сото (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Сото (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику